UWP steht für
 Universal Windows Platform, eine Laufzeitumgebung für Windows-10-Anwendungen

UwP steht für
 Unbekannte weibliche Person, siehe Heilbronner Phantom

Abkürzung